Karmann peut faire référence à :
Jean-Charles Karmann (né en 1963), cuisinier et auteur culinaire français ;
Léo Karmann (1989-), réalisateur et scénariste français ;
Sam Karmann (né en 1953), acteur et réalisateur français ;
Wilhelm Karmann (1871-1922), ingénieur allemand ;
Karmann, fabricant automobile allemand, fondé par Wilhelm Karmann.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain